Світова серія 2001 - вирішальна серія ігор Головної ліги бейсболу в сезоні 2001 року. Переможцем стала команда «Аризона Даймондбекс», яка обіграла «Нью-Йорк Янкіз» з рахунком 4-3.

Матчі 

 1-9 = Іннінги; R = Рани (очки); H = Хіти; АЛ = Команда Американської ліги; НЛ = Команда Національної ліги

Гра # 1 

 Дата: 27 жовтня 2001 року 
 Стадіон: Bank One Ballpark

Гра # 2 

 Дата: 28 жовтня 2001 року 
 Стадіон: Bank One Ballpark

Гра # 3 

 Дата: 30 жовтня 2001 року 
 Стадіон: Yankee Stadium

Гра # 4 

 Дата: 31 жовтня 2001 року 
 Стадіон: Yankee Stadium

Гра # 5 

 Дата: 1 листопада 2001 року 
 Стадіон: Yankee Stadium

Гра # 6 

 Дата: 3 листопада 2001 року 
 Стадіон: Bank One Ballpark

Гра # 7 

 Дата: 4 листопада 2001 року 
 Стадіон: Bank One Ballpark

Див. також 
 Світова серія

Посилання 
 Світова серія 2001 року на Retrosheet.org 
 Світова серія 2001 року на Baseball-Almanac.com 

Спортивні змагання в Нью-Йорку
Світова серія